Ниже приведен список клубов, которые играли в Чемпионшипе Футбольной лиги Англии в разное время с момента его образования в 2004 году до нынешнего сезона. Команды Чемпионшипа Футбольной лиги, играющие в сезоне 2010/11, выделены жирным шрифтом. Члены-основателей Премьер-лиги, выделены курсивом. Всего в Чемпионшипе Футбольной лиги играло 45 команд.

 По состоянию на сезон 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Клубы